Der Roewe i6 ist ein Mittelklasse-Pkw der chinesischen Marke Roewe. Das Fahrzeug wurde als Benziner i6 und als Plug-in-Hybrid ei6 auf der Guangzhou Auto Show im November 2016 als Nachfolger des Roewe 550 und des Roewe 750 vorgestellt. Am 27. Februar 2017 kam der i6 in China in den Handel, der ei6 folgte im Mai 2017. Ab März 2019 wurde mit dem i6 Plus eine höher positionierte Variante verkauft.

Das „i“ im Namen steht laut  SAIC Motor für „Internet“, „Innovation“ und „Intelligenz“. Der Wagen baut auf der neuen SAIC-Plattform „MIP“ auf. Der cw-Wert der Limousine ist mit 0,25 außergewöhnlich gering.

ei6 
Der Plug-in-Hybrid ei6 übernimmt den  starken Einliter-Ottomotor aus dem i6 16T und kombiniert diesen mit zwei Elektromotoren. Mit einer Gesamtleistung von  beschleunigt die Limousine in 7,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Die elektrische Reichweite des Plug-in-Hybriden liegt bei 53 Kilometern.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite des Roewe i6 (chinesisch)
 Offizielle Webseite des Roewe i6 Plus (chinesisch)
 Offizielle Webseite des Roewe ei6 (chinesisch)
 Offizielle Webseite des Roewe ei6 Plus (chinesisch)

Limousine
Hybridelektroautomodell